

W Polsce 
 Jabłonka – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Jabłonka – osada w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Trzciel
 Jabłonka – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Jabłonka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Jabłonka
 Jabłonka – część wsi Jabłonna w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce
 Jabłonka – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Branice
 Jabłonka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Dydnia
 Jabłonka – kolonia wsi Krojanty w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice
 Jabłonka – część wsi Kotarszyn w woj. Świętokrzyskim, w pow. Ostrowieckim, w gminie Waśniów
 Jabłonka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica
 Jabłonka – część wsi Stare Jabłonki w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda
 Jabłonka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Dźwierzuty
 Jabłonka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew

 Jabłonka – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim
 Jabłonka – dawna gmina wiejska, powiat mazowiecki, gubernia łomżyńska
 Jabłonka – dawna gmina wiejska, powiat stanisławowski, dystrykt Galicja

 Jabłonka – gromada w powiecie nidzickim
 Jabłonka – gromada w powiecie nowotarskim

 Jabłonka – rzeka w Bieszczadach Zachodnich, dopływ Hoczewki
 Jabłonka – rzeka w województwie podlaskim, dopływ Gaci
 Jabłonka – zamknięty przystanek osobowy w Jabłonce

Poza Polską 
 Jabłonka – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Jabłonka – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim
 Jabłonka – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.
 Jabłonka – wieś na Ukrainie, w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie bohorodczańskim
 Jabłonka  – wieś na Ukrainie, w  obwodzie rówieńskim, w rejonie sarneńskim

 Jabłonka– stacja Kijowskiej Kolei Dziecięcej

Zobacz też 
 Jabłonka Kościelna – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Wysokie Mazowieckie
 Jabłonka-Świerczewo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim, w gminie Wysokie Mazowieckie
 Jabłonka Stara – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie nowotomyskim, w gminie Miedzichowo
 Jabłonka Wyżna i Jabłonka Niżna – wsie na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie turczańskim
 Jabłonki – osada w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Baligród, położona przy DW 893 Baligród–Cisna
 Jabłoń – rodzaj roślin wieloletnich należący do rodziny różowatych